Двадесет и четвъртото (XXIV) хилядолетие пр.н.е. обхваща периода от началото на 24 000 г. пр.н.е. до края на 23 001 г. пр.н.е.

Събития 

Хилядолетия